Мише́ль Фурнире́ (; ) — французский серийный убийца, осуждённый за похищения и убийства девочек и девушек на территории Франции и Бельгии.

Преступления и осуждение 
Был арестован в Бельгии после неудачной попытки похитить девочку (жертва сбежала) в июне 2003 года. После того как следствие установило его причастность к другим преступлениям, совершённым на территории Бельгии и Франции, он был экстрадирован во Францию 9 января 2006 года. В 2008 году был приговорён к пожизненному заключению за 7 убийств, однако следствие продолжало устанавливать его причастность к ряду других преступлений, совершённых в период с 1987 по 2001 год. Его соучастницей в преступлениях была жена, Моник Оливье (род. 31 октября 1948 года), которая была осуждена как сообщник к заключению сроком в 28 лет. 2 июля 2010 года суд по семейным делам города Шарлевиль-Мезьер расторг брак между Фурнире и Оливье, который продолжался 21 год.

В феврале 2018 года сознался в двух убийствах, о чём сообщили французские СМИ. В феврале 2020 года французские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что находящийся в заключении серийный убийца признался в причастности к исчезновению в 2003 году девятилетней Эстель Музин.

10 мая 2021 года скончался после 13 лет лишения свободы.

Примечания

Ссылки 
 Article de l’Express du 12/07/2004 Le tueur, le braqueur et le tas d’or
 Le site de Victimes en série

Серийные убийцы по алфавиту
Серийные убийцы Франции
Насильники Франции
Серийные убийцы Бельгии
Насильники Бельгии
Осуждённые пожизненно во Франции
Серийные убийцы 1980-х годов
Серийные убийцы 1990-х годов
Серийные убийцы 2000-х годов
Похитители людей